Niemcy:
 Bad Griesbach im Rottal – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Pasawa
 Bad Griesbach im Schwarzwald – dzielnica gminy Bad Peterstal-Griesbach w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ortenau

Zobacz też:
 Griesbach